de Herakliden, in de Griekse mythologie de benaming voor de zonen en afstammelingen van Herakles
Kinderen van Herakles, een toneelstuk van Euripides over de Herakliden.
de Herakliden, in de Byzantijnse geschiedenis de benaming voor de dynastie (7e / begin 8e eeuw) gesticht door keizer Heraclius